Красноярское (), поселок, 
Хатненский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321485103. Население по переписи 2001 г. составляет 20 (9/11 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Красноярское находится в 3-х км от реки Великий Бурлук и села Шевченково.
Рядом с селом небольшой лесной массив урочище Должик (дуб), по селу протекает персыхающий ручей на котором сделано запруду.

История 
 1900 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района